Blair Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blair Hill (Maine)
 Blair Hill (Lackawanna County, Pennsylvania)
 Blair Hill (York County, Pennsylvania)
 Blair Hill (Vermont)
 Blair Hill (Washington)